Potassa, mena de sals minerals conegudes genèricament com a "potassa"
 Potassa, mena de mineral o roca que inclou clorur de potassi
 Potassa càustica o hidròxid de potassi, sòlid blanc, d'aparença cerosa molt soluble en aigua
 Potassa, o carbonat de potassi
 Potassa nitrada o nitre